Экспериментальный роман может означать:
 Экспериментальный роман — форма (жанр) экспериментальной литературы.
 «Экспериментальный роман» — литературоведческий труд Эмиля Золя, программный документ литературы натурализма.